A Marinha da Coreia pode se referir a:

 Marinha de Joseon (1392-1907), sob a Dinastia Joseon (1392-1910)
 Marinha da Coreia do Norte, marinha da Coreia do Norte
 Marinha da Coreia do Sul, marinha da Coreia do Sul